Washington Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington Avenue Historic District (Georgia), ID-Nr. 89001102
 Washington Avenue Historic District (Indiana), ID-Nr. 80000073
 Washington Avenue Historic District (Missouri), ID-Nr. 86003733
 Washington Avenue Historic District (Ohio), ID-Nr. 87001376
 Washington Avenue Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 84003561
 Washington Avenue Historic District (Virginia), ID-Nr. 02000518
 Washington Avenue Historic District (Ozaukee County, Wisconsin), ID-Nr. 86000218
 Washington Avenue Historic District (Winnebago County, Wisconsin), ID-Nr. 86001129